На зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице проводились соревнования по зимнему пятиборью — одному из двух демонстрационных видов спорта, проводимых на этих Играх.

Пятиборье состояло из пяти сегментов:
 лыжные гонки
 стрельба
 горные лыжи (скоростной спуск)
 фехтование
 верховая езда

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1948
Многоборья